Minimes může znamenat:

 Les Minimes – přístav v La Rochelle ve Francii
 Minimes (jezero) – jezero v Paříži ve Francii
 Stade des Minimes – ragbyový ligový stadion v Toulouse ve Francii